Монин — фамилия.

Известные носители:
 Монин, Александр Владимирович (1954—2010) — советский и российский певец, автор песен.
 Монин, Андрей Сергеевич (1921—2007) — советский и российский учёный в области гидродинамики.
 Монин, Вадим Миронович (1936—2015) — эстрадный певец.
 Монин, Евгений Григорьевич (1931—2002) — член-корреспондент Российской академии художеств, народный художник РФ (1989).

См. также 
 Монина
 Монино (значения)
 Монинна